USS McCall je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS McCall (DD-28) 
 USS McCall (DD-400)

McCall